Села:
 Киселівка — Донецька область, Амвросіївський район
 Киселівка — Житомирська область, Звягельський район
 Киселівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Киселівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Киселівка — Херсонська область, Херсонський район (до 2020 року — Білозерський район)
 Киселівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Киселівка — Черкаська область, Катеринопільський район
 Киселівка — Чернігівська область, Менський район
 Киселівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Киселівка — Чернігівська область, Носівський район
 Киселівка — Чернігівська область, Ріпкинський район
 Киселівка — Чернігівська область, Чернігівський район

Інше:
 Киселівка — гора в місті Києві